Heimann Holländer (XVIII/XIX wiek) – lekarz, pierwszy żyd ze Śląska Cieszyńskiego, który ukończył studia z tytułem doktora medycyny. Dokonał tego na Uniwersytecie we Frankfurcie w 1802. Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł Restinguenda contagii variolosi suscipiendi proclivitate.

Zobacz też 
 Mojżesz syn Salomona

Bibliografia 
 Spyra Janusz, Szkolnictwo żydowskie na Śląsku Cieszyńskim i jego rola w procesie asymilacji miejscowej społeczności żydowskiej (przed 1918 r.), w: Książka – biblioteka – szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z konferencji naukowej Cieszyn 4-5 listopada 1999 pod red. Janusza Spyry, Cieszyn 2001, s. 291.

Ludzie związani ze Śląskiem Cieszyńskim
Urodzeni w XVIII wieku
Zmarli w XIX wieku
Żydzi (biografie)